Sciences de la nature peut faire référence à :

 Sciences de la nature, sciences qui ont pour objet le monde naturel, par opposition aux sciences humaines et sociales, qui portent sur les réalités humaines,
 Sciences de la nature, un programme d'enseignement collégial du système d'éducation québécois.